Kent County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Kent County (Delaware)
 Kent County (Maryland)
 Kent County (Michigan)
 Kent County (Rhode Island) 
 Kent County (Texas)

in Kanada:
 Kent County (New Brunswick)
 Kent County (Ontario), mit Chatham zur Gemeinde Chatham-Kent fusioniert